Johan V (schip, 1977), een Nederlands onderzoeksponton
 Johan V van Brandenburg (ca. 1302-1317), markgraaf van Brandenburg (1308-1317)
 Johan V van Mecklenburg (ca. 1418-1442), hertog van Mecklenburg (1422-1442)
 Johan V van Nassau-Siegen (1455-1516), graaf van Nassau-Siegen en Diez (1475-1516)
 Johan V van Portugal (1689-1750), koning van Portugal (1706-1750)
 Johan V van Saksen-Lauenburg (1439-1507), hertog van Saksen-Lauenburg (1463-1507)
 Johan Verhoek, een drugshandelaar met de bijnaam De Hakkelaar

Zie ook 
 Jan V (doorverwijspagina)
 Johannes V (doorverwijspagina)